het huis van een jager
de herberg Het Jagershuis